Achmetow ist der Familienname folgender Personen:

 Äbutälip Achmetow (1949–2010), kasachischer Diplomat
 Bachit Beschimbekowitsch Achmetow (* 1979), kasachisch-kirgisischer Gewichtheber
 Danial Achmetow (* 1954), kasachischer Politiker
 Danijar Achmetow (* 1988), kasachischer Eishockeyspieler
 Ilsat Toglokowitsch Achmetow (* 1997), russischer Fußballspieler
 Jeldos Achmetow (* 1990), kasachischer Fußballspieler
 Nisametdin Achmetow (* 1948), baschkirischer Schriftsteller und Dissident
 Qairat Achmetow (* 1965), kasachischer Politiker
 Rafael Midchatowitsch Achmetow (* 1989), russischer Eishockeyspieler
 Rinat Achmetow (* 1966), ukrainischer Unternehmer und Oligarch
 Rustam Achmetow (* 1950), sowjetisch-ukrainischer Hochspringer
 Serik Achmetow (* 1958), kasachischer Politiker
 Spartak Galejewitsch Achmetow (* 1949), russischer Politiker

Siehe auch:
 Achmedow